Santa María de la Isla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María de la Isla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santa María de la Isla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar